Németország
Urbach, település Baden-Württemberg tartományban
Urbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Urbach, település Türingia tartományban